Fostoria kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Fostoria (Iowa)
 Fostoria (Ohio)

Het is ook de geslachtsnaam van de dinosauriër Fostoria.